Сан-Жауме-де-Льерка ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 6,7 км². Население — 780 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Jaume de Llierca 
 Instituto Estadístico de Cataluña

Муниципалитеты Жироны